Una giornata mondiale è un giorno dell'anno dedicato a un tema particolare a livello internazionale. Il calendario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite prevede più di 140 giornate mondiali. La prima a essere istituita fu nel 1950 la giornata mondiale dei diritti dell'uomo, fissata per il 10 dicembre. Due anni prima, il 10 dicembre 1948, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva adottato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

 Giornata mondiale dell'acqua – celebrata il 22 marzo per iniziativa dell'ONU
 Giornata mondiale della gioventù – incontro per giovani organizzato dalla Chiesa cattolica
 Giornata mondiale della pace – la Chiesa Cattolica dedica il 1º gennaio alla preghiera per la pace
 Giornata mondiale dei profughi – celebrata il 20 giugno per iniziativa dell'ONU
 Giornata mondiale del rifiuto della miseria – celebrata il 17 ottobre e riconosciuta dall'ONU
 Giornata mondiale Taijiquan – celebrata l'ultimo sabato di aprile per promuovere le discipline del Taijiquan
 Giornata mondiale del donatore di sangue – celebrata il 14 giugno per iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità
 Giornata mondiale contro l'AIDS – celebrata il 1º dicembre
 Giornata mondiale dell'alimentazione – celebrata il 16 ottobre per iniziativa della FAO
 Giornata mondiale del cuore – celebrata il 29 settembre
 Giornata mondiale del turismo – celebrata il 27 settembre
 Giornata mondiale del risparmio – celebrata il 31 maggio
 Giornata mondiale della vista – celebrata il secondo giovedì di ottobre per iniziativa dell'OMS
 Giornata mondiale della proprietà intellettuale – celebrata il 26 aprile per iniziativa dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale
 Giornata mondiale della salute – celebrata il 7 aprile per iniziativa dell'OMS 
 Giornata mondiale per i malati di lebbra – celebrata l'ultima domenica di gennaio
 Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – celebrata il 20 novembre
 Giornata mondiale della biodiversità – celebrata il 22 maggio
 Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza – celebrata l'11 febbraio
 Giornata mondiale del suolo - istituita dalla FAO nel 2014, celebrata il 5 dicembre
 Giornata mondiale della riparazione - celebrata il terzo sabato di ottobre